Tournay steht für:

 Tournay, Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées, Frankreich
 Tournay-sur-Odon, Ortschaft im Département Calvados, Frankreich
 Schloss Tournay in Pregny, Kanton Genf, Schweiz 
 Tournay (Spiel), Kartenspiel

Tournay ist der Familienname folgender Personen:
 Jasper Tournay (um 1560–1635), niederländischer Drucker
 Mathieu-Jean-Baptiste Nioche de Tournay (1767–1844), französischer Textdichter und Dramatiker
 Raymond-Jacques Tournay (1912–1999), französischer Exeget und Assyriologe 

Siehe auch:
 Tournai (Begriffsklärung)